Drax – villaggio e parrocchia civile del North Yorkshire, Regno Unito
Drax Group – azienda britannica
Sir Reginald Drax – ammiraglio britannico il cui nome completo era Reginald Aylmer Ranfurly Plunkett-Ernle-Erle-Drax
Sir Hugo Drax – personaggio immaginario dal romanzo e dal film di James Bond Moonraker
Drax il Distruttore – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Drax – alter ego dell'Uomo Infinito, personaggio dei fumetti DC Comics